Схоластик (, ) — канонік РКЦ (давніше також і греко-католицької церкви), в обов'язки якого входив нагляд за школами відповідної дієцезії,
 Прихильник схоластики.

Примітки 

Церковні титули